Kaschetschkin ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Kaschetschkin (* 1980), kasachischer Radsportler
 Oleg Grigorjewitsch Kaschetschkin (* 1987), kasachischer Radrennfahrer